Селище міського типу
 Шевченкове — Харківська область, Куп'янський район

Села:
 Шевченкове — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Шевченкове — Вінницька область, Жмеринський район
 Шевченкове — Вінницька область, Вінницький район
 Шевченкове — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Шевченкове — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Шевченкове — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Шевченкове — Житомирська область, Звягельський район
 Шевченкове — Житомирська область, Коростенський район
 Шевченкове — Запорізька область, Бердянський район
 Шевченкове — Запорізька область, Запорізький район
 Шевченкове — Запорізька область, Пологівський район, Пологівська міська громада
 Шевченкове — Запорізька область, Пологівський район, Токмацька міська громада
 Шевченкове — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район
 Шевченкове — Івано-Франківська область, Калуський район
 Шевченкове — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Шевченкове — Київська область, Білоцерківський район
 Шевченкове — Київська область, Бориспільський район, Ташанська сільська громада
 Шевченкове — Київська область, Бориспільський район, Яготинська міська громада
 Шевченкове — Київська область, Броварський район, Великодимерська селищна громада
 Шевченкове — Київська область, Броварський район, Згурівська селищна громада
 Шевченкове — Київська область, Вишгородський район, Іванківська селищна громада, Димарська сільська рада
 Шевченкове — Київська область, Вишгородський район, Іванківська селищна громада, Розважівська сільська рада
 Шевченкове — Київська область, Бучанський район
 Шевченкове — Київська область, Обухівський район
 Шевченкове — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Шевченкове — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Шевченкове — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Шевченкове — Миколаївська область, Миколаївський район, Шевченківська сільська громада, Котляревська сільська рада
 Шевченкове — Миколаївська область, Миколаївський район, Шевченківська сільська громада, Шевченківська сільська рада
 Шевченкове — Миколаївська область, Баштанський район
 Шевченкове — Одеська область, Березівський район
 Шевченкове — Одеська область, Ізмаїльський район
 Шевченкове — Одеська область, Подільський район
 Шевченкове — Одеська область, Роздільнянський район
 Шевченкове — Полтавська область, Миргородський район, Краснолуцька сільська громада (до 2020 року — Гадяцький район)
 Шевченкове — Полтавська область, Миргородський район, Лохвицька міська громада (до 2020 року — Лохвицький район)
 Шевченкове — Полтавська область, Полтавський район, Великорублівська сільська громада (до 2020 року — Котелевський район)
 Шевченкове — Полтавська область, Полтавський район, Решетилівська міська громада (до 2020 року — Решетилівський район)
 Шевченкове — Сумська область, Конотопський район, Буринська міська громада
 Шевченкове — Сумська область, Конотопський район, Попівська сільська громада
 Шевченкове — Сумська область, Охтирський район
 Шевченкове — Сумська область, Шосткинський район, Березівська сільська громада
 Шевченкове — Сумська область, Шосткинський район, Свеська селищна громада
 Шевченкове — Сумська область, Сумський район, Лебединська міська громада
 Шевченкове — Сумська область, Сумський район, Сумська міська громада
 Шевченкове — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район
 Шевченкове — Харківська область, Богодухівський район, Валківська міська громада
 Шевченкове — Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська селищна громада
 Шевченкове — Харківська область, Куп'янський район, Шевченківська селищна громада
 Шевченкове — Харківська область, Куп'янський район, Великобурлуцька селищна громада, Малобурлуцька сільська рада
 Шевченкове — Харківська область, Куп'янський район, Великобурлуцька селищна громада, Новоолександрівська сільська рада

 Шевченкове — Харківська область, Чугуївський район
 Шевченкове — Харківська область, Красноградський район, Кегичівська селищна громада
 Шевченкове — Харківська область, Красноградський район, Сахновщинська селищна громада, Тавежнянська сільська рада
 Шевченкове — Харківська область, Красноградський район, Сахновщинська селищна громада, Шевченківська сільська рада
 Шевченкове — Харківська область, Лозівський район
 Шевченкове — Черкаська область, Звенигородський район
 Шевченкове — Чернігівська область, Ніжинський район

 Шевченкове — колишнє село Бородянського району Київської області, у 1987 включено в смугу смт Бородянка
 Шевченкове — колишнє село Поліського району Київської області, зняте з обліку в зв'язку з відселенням мешканців внаслідок аварії на ЧАЕС
 Шевченкове — колишнє село Устинівського району Кіровоградської області

Селище
 Шевченкове — Вінницька область, Жмеринський район

Залізниця:
 «Шевченкове» — неофіційна назва залізничної станції Імені Тараса Шевченка Одеської залізниці

Див. також 
 Шевченко
 Шевченкове Перше
 Шевченкове Друге
 Шевченково